Neziraj ist der Familienname folgender Personen:

 Jeton Neziraj (* 1977), kosovarischer Theaterautor und -direktor
 Haxhi Neziraj (* 1993), albanisch-schweizerischer Fußballspieler